Об'єкти NGC
Козоріг (сузір'я)
Галактики